Bouligny désigne une commune française et une famille d'origine française s'étant illustrée en Louisiane.

Commune 
Bouligny, est une commune française, située dans le département de la Meuse et la région Lorraine. 
Bouligny, lieu-dit de la commune d'Arraincourt.

Personnalités 
 Francisco Bouligny, né François Bouligny le  à Alicante en Espagne et mort le  à La Nouvelle-Orléans, est un officier espagnol d'origine française et gouverneur militaire de la Louisiane.
 Charles Dominique Joseph Bouligny, né le  à La Nouvelle-Orléans et mort le  dans la même ville, est un sénateur des États-Unis.
 Jean Édouard Bouligny, né le  et mort le , est un membre de la Chambre des représentants des États-Unis.